André Simon (1877–1970) – scrittore e critico gastronomico francese
 André Simon (1920–2012) – pilota automobilistico francese